Le Retour d'Ulysse, fresque du peintre italien Pinturicchio (1508-1509) ;
 Le Retour d'Ulysse, film muet de 1909 réalisé par André Calmettes et Charles Le Bargy ;
 Le Retour d'Ulysse, tableau du peintre italien Giorgio De Chirico (1973).

Autres 
 Un opéra de Monteverdi,  créé en 1640 ;
 Le Retour d'Ulysse, premier tome de la bande dessinée La Grippe coloniale (2004).